Fireworks kan syfta på:

 Fireworks (Roxette-låt) – en låt av den svenska popduon Roxette från 1994
 Fireworks (First Aid Kit-låt) – en låt av den svenska folkpopduon First Aid Kit från 2018
 Fireworks (Harry Potter och Fenixorden) – en låt på Harry Potter och Fenixorden